Canina steht für:

 Canina (Taxon), eine Untertribus der Tribus Canini aus der Familie der Hunde (Canidae)

Ist der Nachname von:

 Gaius Claudius Canina, römischer Staatsmann des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Luigi Canina (1795–1856), italienischer Archäologe